Lisjötjärn kan syfta på:
Lisjötjärnen (söder om Stora Lisjön), sjö i Sunne kommun
Lisjötjärnen (öster om Stora Lisjön), sjö i Sunne kommun